HMS Indomitable je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Indomitable (1907) 
 HMS Indomitable (R92)

Indomitable